Кобранов — фамилия. Большинство носящих её происходит преимущественно из Смоленской губернии (области). Известные носители:
 Кобранов, Владимир (1927—2015) — чехословацкий хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице.
 Кобранов, Евгений Яковлевич (епископ Евгений) (1892—1937) — епископ Русской православной церкви, учёный-востоковед.